Bushidō – codice di condotta giapponese
Bushido – rapper tedesco
Bushido – gioco di ruolo
Bushido – videogioco del 1989
Bunker – personaggio della DC Comics e membro dei Teen Titans